Molekulska formula -{C22H30N2O2}- se može odnositi na:

 A-796,260
 Eprozinol